Zequinha (futebolista) — futebolista brasileiro da seleção de 1962 
Balas Zequinha — marca de balas (rebuçados) brasileira
Esporte Clube São José — clube de futebol da cidade brasileira de Porto Alegre, alcunhado de Zequinha
 Zequinha — personagem da série de televisão brasileira Castelo Rá-Tim-Bum

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos